CBB est un sigle qui peut désigner :
 Celebrity Big Brother, une adaptation britannique de l'émission de téléréalité Big Brother.

CBB est un code qui peut désigner :
 Aéroport international Jorge Wilstermann, un aéroport qui dessert la ville de Cochabamba en Bolivie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports